On the Beach () — восьмой студийный альбом Криса Ри, выпущенный 14 апреля 1986 года. В 1987 году альбом был издан в СССР фирмой «Мелодия». 19 октября 1988 получил статус платинового в Великобритании.

Список композиций

В записи участвовали

Интересные факты 
 Композиции «Freeway», «Bless Them All», «Crack That Mould» не были добавлены на оригинальную пластинку.
 Немецкая электро-группа «York» сделала кавер-версию песни «On the Beach», занявшую 4 позицию в британских чартах июня 2000 года. Ещё одну кавер-версию записала австрийская хаус-группа «Sonic Palms» (2-ое место на танцевальных чартах iTunes в июне 2009).
 «Auf Immer und Ewig» — основной трек из одноимённого фильма 1985 года.
 Данный альбом был издан в СССР фирмой Мелодия в 1986 году по лицензии Polydor Records. Это издание содержало только 10 песен, по 5 с каждой стороны грампластинки. В него не включены песни «Freeway», «Bless Them All» и «Crack That Mould».(изданы в оригинале только на cd)

Примечания

Ссылки 

Альбомы 1986 года
Альбомы Magnet Records
Альбомы Geffen Records
Альбомы Криса Ри
Платиновые альбомы
Альбомы, спродюсированные Дэвидом Ричардсом